«Papara» puede referirse a:

Comida

 Papara, comida de origen turco.

Divisiones administrativas

Costa de Marfil
 Papara, comuna del departamento de Tengréla de la Región de Savanes.

Francia 
 Papara, comuna del departamento de ultramar de Polinesia Francesa.

Otros usos
 Papara, un río localizado en Malí.
 Papara, un río de las Islas Salomón.